Сибињ може да се односи на:
 Сибињ (Хрватска), насеље у Хрватској
 Сибињ (Румунија), град у Румунији
 Сибињ (округ), округ у Румунији

Види још 
 Општина Сибињ (вишезначна одредница)